Uruguay, een land in Zuid-Amerika
Uruguay (rivier), een rivier in Zuid-Amerika die stroomt door Brazilië, Uruguay en Argentinië
Uruguay (departement), een departement in de Argentijnse provincie Entre Ríos
Club Sport Uruguay, een voetbalclub uit Costa Rica
Uruguay (metrostation)